Catalonia Global Institute, think tank català
 Consell General Interinsular, òrgan històric preautonòmic precedent del Govern de les Illes Balears
 Grup CGI (de l'acrònim en anglès Consultants to Government and Industries), multinacional de les tecnologies de la informació i la comunicació amb seu al Canadà
 Imatge generada per ordinador (del seu nom en anglès Computer-Generated Imagery), imatge digital utilitzada en multimèdia
 Common Gateway Interface, protocol per als servidors web que permet executar programari al web